Макондо () — вымышленный город, основное место действия романа «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса. Его прообразом стал родной город писателя — Аракатака.

 Макондо () — испаноамериканское литературное направление, названное в честь города.
 Макондо — название двух коммун в Анголе в провинциях Маланже и Мошико.
 Макондо — нефтяное месторождение в Мексиканском заливе недалеко от побережья Луизианы.